Alumina bezeichnet:
 Königlich Kopenhagen, Manufaktur der Königlichen Porzellanfabrik in Dänemark
 Alumina Limited, australisches Unternehmen der Aluminiumproduktion
 Transparente Form von Aluminiumoxid, einer Oxidkeramik

Siehe auch:
 Aluminia

en:Alumina